Meridolum gilberti är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1846.  Meridolum gilberti ingår i släktet Meridolum och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
gilberti